«Pueblo Viejo» puede referirse a:

Toponimia

en Argentina 
 Pueblo Viejo, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 Pueblo Viejo, localidad de la Provincia de Tucumán, Argentina;
 río Pueblo Viejo, curso de agua de la Provincia de Tucumán, Argentina;

en Bolivia 
 Pueblo Viejo, localidad del municipio de Mojinete, departamento de Potosí, Bolivia;
 Cantón Pueblo Viejo, departamento de Potosí, Bolivia;

en Colombia 
 Pueblo Viejo, municipio del departamento del Magdalena, Colombia;

en Ecuador 
 Cantón Puebloviejo, división administrativa de la Provincia de Los Ríos, Ecuador;

en Guatemala 
 Pueblo Viejo, represa en Guatemala;

en México 
 Pueblo Viejo, localidad del estado de Michoacán, México;
 Pueblo Viejo, municipio del estado de Veracruz, México;
 Pueblo Viejo, localidad de Misantla, Veracruz, México;

en Perú 
 Pueblo Viejo o Choquerecuay, sitio arqueológico en el distrito y provincia de Recuay, región Áncash;

en Puerto Rico 
 Pueblo Viejo, barrio de Guaynabo, Puerto Rico;

en República Dominicana 
 Pueblo Viejo, municipio de la provincia de Azua, República Dominicana;
 Proyecto Pueblo Viejo, reserva minera en la provincia de Sánchez Ramírez, República Dominicana;
 Parque nacional Pueblo Viejo, en la provincia de La Vega, República Dominicana.